Защитник окружающей среды — человек, который занимается защитой окружающей среды. Защитника окружающей среды можно считать сторонником целей экологического движения, «политического и этического движения, которое стремится улучшить и защитить качество окружающей среды посредством изменения экологически вредной деятельности человека». Защитник окружающей среды придерживается философии защиты окружающей среды или верит в неё.

Иногда к экологам используют неформальные или уничижительные термины, такие как «зелень» и «любители деревьев».

Движение за защиту окружающей среды сделало Америку сегодня более экологически чистым местом, чем в 1960-х и 1970-х годах, когда это движение только зарождалось.

Известные экологи 

Ниже представлен неполный список известных защитников окружающей среды, которые активно лоббировали защиту и сохранение окружающей среды:

 Саалумарада Тхиммакка
 Эдвард Аббей
 Энсел Адамс
 Баяржаргал Агваантсерен
 Кази Холикззаман Ахмад
 Дэвид Аттанборо
 Джон Джеймс Одюбон
 Сандарлал Бахугуна
 Варфоломей I
 Дэвид Беллами
 Нг Чо-нам
 Томас Берри
 Венделл Берри
 Чанди Прасад Бхатт
 Мюррей Букчин
 Венди Боуман
 Стеварт Бранд
 Дэвид Брауэр
 Молли Бурх
 Тахир Куреши
 Лестер Браун
 Кевин Буззакотт
 Мишель Дилхара
 Хелен Калдикотт
 Жоан Карлинг
 Рейчел Карсон
 принц Уэльский Чарльз
 Чеви Чейз
 Барри Коммонер
 Майк Кулей
 Жак-Ив Кусто
 Леонардо Ди Каприо
 Ролф Дисч
 Рене Жюль Дюбо
 Пол Эрлих
 Ганс-Йозеф Фелл
 Джейн Фонда
 Мизухо Фукушима
 Ролф Гардинер
 Питер Гарретт
 Альберт Гор
 Том Хэнкс
 Джеймс Хансен
 Дэннис Хэйес
 Дэниел Хупер, AKA Swampy
 Николя Юло
 Роберт Хантер
 Тетсунари Лида
 Жориан Дженкс
 Наоми Кляйн
 Винона ЛаДьюк
 Альдо Карл Леопольд
 Альдо Леопольд
 Чарльз Линдберг
 Джеймс Лавлок
 Эмори Ловинс
 Хантер Ловинс
 Каролин Лукас
 Марк Люнас
 Кавех Мадани
 Хьюхтезкатл Мартинес
 Питер Макс
 Микаэл Маккарти
 Билл Маккиббен
 Дэвид Мактаггарт
 Махеш Чандра Мехта
 Чико Мендес
 Джордж Монбио
 Джон Мьюр
 Люк Муллен
 Хильда Мюррелл
 Ральф Нейдер
 Гайлорд Нельсон
 Евгене Пандала
 Медха Паткар
 Алан Пирс
 Ривер Феникс
 Джонатан Порритт
 Фил Радфорд
 Бонни Рэйтт
 Теодор Рузвельт
 Якоб Санасарян
 Кен Саро-Вива
 Эрнст Фридрих Шумахер
 Симон Шварцчилд
 Вандана Шива
 Гэри Снайдер
 Джилл Стайн
 Свами Сандарананд
 Дэвид Такаёси Судзуки
 Кэндис Свейнпол
 Танака Сёдзо
 Генри Торо
 Грета Тунберг
 Джон Рональд Руэл Толкин
 Джо Валентайн
 Доминик Вуане
 Кристофер Вард
 Харви Вассерман
 Пол Уотсон
 Роберт Уотсон
 Франц Вебер
 Генри Уильямсон
 Шейлин Вудли
 Владислав Замойски

Расширение 
В последние годы появились не только защитники окружающей среды, но и защитники окружающей среды человека. Например «инфо-экологи» — активисты, которые призывают к «умственному зелёному пространству», избавившись от недостатков Интернета, кабельного телевидения и смартфонов.

Полезные ссылки 

 Энвайронментализм
 Премия Тайлера за достижения в области охраны окружающей среды
 Охрана природы
 Премия Голдманов в области охраны окружающей среды
 Экофашизм
 Гринпис
 Школьная забастовка за климат

Примечания 

Политическая деятельность
Энвайронменталисты